Chama ist der Name mehrerer Orte

in Bolivien:
 Chama (Bolivien)

in Sambia:
 Chama (Sambia), Kleinstadt in Sambia
 Chama (Distrikt), Distrikt in Sambia

in den Vereinigten Staaten von Amerika:
 Chama (Colorado)
 Chama (New Mexico)
 Chama (North Dakota)

Chama ist der Name folgender Flüsse:
 Río Chama (Venezuela)
 Rio Chama (New Mexico) im Westen der Vereinigten Staaten

Chama steht außerdem für:
 eine Gattung der Muscheln; siehe Chama (Gattung)
 eine Variante des hinduistischen Liebesgottes Kamadeva

Chama ist der Name folgender jüdischer Gelehrter:
 Chama aus Nehardea, Amoräer der 5. Generation in Babylonien
 Chama bar Bisa, Amoräer der 1. Generation in Palästina 
 Chama bar Chanina, Amoräer der 2. Generation in Palästina

Chama ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Chama (* 1989), sambischer Fußballspieler
 Bronson Chama (* 1986), sambischer Fußballspieler
 Clatous Chama (* 1991), sambischer Fußballspieler
 Dick Chama (1946–2006), sambischer Fußballspieler
 Ignatius Chama (* 1957), sambischer Priester, Erzbischof von Kasama und Apostolischer Administrator von Mpika
 Noel Chama (* 1997), mexikanischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Khama
 Cama
 Kama